Union County Jail bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Union County Jail (Blairsville, Georgia), NRHP-ID: 85002088
 Union County Jail (Union, South Carolina), NRHP-ID: 74001884